Mehrfachzucker steht in der Chemie für die Gruppen der

 Oligosaccharide und
 Polysaccharide.